

Veicoli
Timone – organo direzionale di un'imbarcazione
Timone – organo direzionale di un aeromobile
Timone – stanga anteriore a cui sono aggiogati gli animali da traino o che è collegata al veicolo che traina il carro

Persone
Timone – uno dei primi diaconi, citato nel Nuovo Testamento
Timone d'Atene – personaggio leggendario della Grecia antica
Timone di Fliunte – filosofo e poeta greco antico

Altro
Timone – nome proprio di persona italiano maschile.
Timone – nel giornalismo, è l'abbozzo schematico in griglia dei contenuti del giornale. È reparato dai redattori e viene tenuto costantemente aggiornato fino alla chiusura dell'edizione.
Il Timone – rivista mensile di apologetica cattolica.
Timone d'Atene – tragedia di William Shakespeare.